Renström är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2022 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna.
 Renström 1640
 Rehnström 692
Totalt blir detta 2332 personer.

Personer med efternamnet Renström eller med varianter av detta namn
 Anders Renström (1868–1947), svensk jurist
 Anna Renström (född 1987), svensk innebandyspelare
 Cicci Renström Suurna (född 1955), svensk journalist
 Erik Renström (född 1963), professor i experimentell endokrinologi
 Folke Rehnström (1942–2020), svensk militär
 Greta Kaisa Renström (1776–1850), finlandssvensk naturläkare
 Kjell Rehnström, svensk översättare 
 Lars Renström (född 1951), svensk företagsledare
 Lena Renström-Ingenäs (1903–1982), svensk folkskollärare och politiker
 Mats Rehnström, svensk författare och antikvariatsinnehavare
 Margrethe Renstrøm (född 1985), norsk friidrottare
 Sven Renström (1793–1869), svensk affärsman, riksdagsledamot och donator.
 Victor Renström (1824–1905), svensk godsägare och riksdagsman
 Yoomi Renström (född 1962), svensk riksdagsledamot

Övrigt
 Renström (småort) – småort i Jörns socken i Skellefteå kommun
 Renströmsgruvan – gruva i norra Västerbotten
 Renströmska badanstalterna – tidigare badanläggningar i Göteborg 
 Renströmska huset – trevånings kontorshus i centrala Göteborg
 Renströmska sjukhuset – före detta sanatorium i Göteborg –1995
 Renströmsparken – park i Göteborg
 Renströmska skolan – skola i byn Regna, Finspångs kommun

Se även
 Gatunamn i Göteborg

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn